Tarnow heißen folgende Orte:

 Tarnów, eine Großstadt in Südpolen
 Tarnow (Mecklenburg), eine Gemeinde im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Tarnow, Ortsteil der Gemeinde Rosenow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Tarnow (ehemals im Kreis Regenwalde), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, siehe Polnisch: Tarnowo (Łobez) 

Tarnow ist der Familienname folgender Personen:

 Fanny Tarnow (1779–1862), deutsche Schriftstellerin
 Fritz Tarnow (1880–1951), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Johann Tarnow (1586–1629), deutscher lutherischer Theologe
 Johann Marcus Constantin Tarnow (1766–1828), deutscher evangelischer Theologe
 Otto Siegfried Tarnow (1893–1963), deutscher Admiralarzt
 Paul Tarnow (1562–1633), deutscher lutherischer Theologe
 Paul Friedrich Wilhelm Tarnow (1881–1944), deutscher Diplom-Ingenieur
 Rudolf Tarnow (1867–1933), plattdeutscher Schriftsteller